Ignacio Suárez puede hacer referencia a:

Ignacio Suárez Llanos (1830-1881), pintor e ilustrador español.
Ignacio Suárez Sureda (1964- ), baloncestista español.